Amiralitetsvarvet kan avse:
Amiralitetsvarvet, Sankt Petersburg
 Amiralitetsvarvet, Göteborg Nya Varvet